Jedek steht für:

 Jedek, Sprache eines malaysischen, indigenen Volkes der Orang Asli

Jedek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jedek (1834–1903), deutscher Redemptorist
 Karl Jedek (1853–1940), österreichischer Kaufmann und christlichsozialer Politiker